Omnia (Євген Смирнов) - український музикант, композитор, DJ і саунд-продюсер, який успішно представляє власну музику на світовий EDM-сцені.

Діяльність 
Впізнаване звучання треків Omnia є унікальним поєднанням Trance і Progressive House музики.

Широке визнання творчості Omnia прийшло в 2012 році, після випуску хіта The Fusion, а наступні сингли The Light і For The First Time ще сильніше зміцнили його позиції на світовому рівні електронної музики.

Крім цього, Євген є автором багатьох реміксів на треки відомих діджеїв і музикантів, таких як Armin van Buuren, Markus Schulz, Gareth Emery, Krewella, Cosmic Gate, Andrew Rayel, Arty & Mat Zo.

Як діджей, Omnia виступає по всьому світу на найбільших фестивалях електронної музики, серед них: Tomorrowland, Ultra Music Festival, A State Of Trance (ASOT), South West Four, Electronic Family, а також є частим гостем лідируючих івент-брендів і нічних клубів : Exchange (Los Angeles), Avalon Hollywood, Ushuaia, Amnesia і Privilege (Ibiza), Ministry Of Sound (UK), Papaya (Croatia), Zouk (Singapore), Octagon (Seoul) і ін.

Крім виступів і роботи в студії, Omnia веде щомісячне радіо-шоу 'Omnia Music Podcast', в якому він сміливо експериментує з різними жанрами електронної музики, представляючи найбільш актуальні і оригінальні треки музикантів з усього світу.

Номінації 
DJ Awards (Electronic Music Awards) 2013 в категорії "Новачок" (Newcomer)

World Music Awards в номінації "Кращий виконавець електронної танцювальної музики"

M1 Music Awards в номінації "Спільний проект M1 і Kiss FM Dance Parade"

Omnia був двічі включений в список 100 кращих діджеїв планети від престижного рейтингу 'DJ Mag Top 100 DJs', а також двічі ставав діджеєм №1 України (за версією TopDJ.ua).

Дискографія 
2017:

Omnia & DRYM – Enigma

Omnia feat. Jonny Rose – Why do you run

2016:

Armin van Buuren feat. Sarah Decourcy — Face Of Summer (Omnia Remix)

Omnia — Hold Me

Omnia — Ultra

Omnia feat. Christian Burns — All I See Is You

Omnia & Audrey Gallagher — I Believe

Omnia — Mystique

Omnia — Alien

2015:

Omnia — Shanghai

Omnia feat. Tilde – For The First Time

Omnia & Luke Bond – Reflex

Andrew Rayel – Impulse (Omnia Remix)

2014:

Omnia feat. Jonny Rose – Two Hands

Omnia – Tomorrow People

Gareth Emery & Krewella – Lights & Thunder (Omnia remix)

2013:

Omnia feat. Everything By Electricity – Bones

Omnia – Immersion

Ronski Speed feat. Lucy Saunders – Rise Again (Omnia Remix)

Omnia – The Light

2012:

Cosmic Gate feat. Emma Hewitt – Calm Down (Omnia Remix)

Omnia – Infina

Omnia feat. Ana Criado – No One Home

Ashley Wallbridge feat. Audrey Gallagher – Bang the Drum (Omnia Remix)

Omnia feat. Cathy Burton – Hearts Connected

Omnia & IRA’ – The Fusion

Omnia feat. Melissa Loretta – Halo

2011:

Arty & Mat Zo – Rebound (Omnia Remix)

Andy Moor Vs M.I.K.E. – Spirits Pulse (Omnia Remix)

Boom Jinx feat. Justine Suissa – Phoenix From The Flames (Omnia & The Blizzard Remix)

Markus Schulz feat. Ana Criado – Surreal (Omnia Remix)

Omnia pres. Ain Mo – The Tune

Omnia pres. Ain Mo – Plug & Play

The Blizzard & Omnia – My Inner Island

2010:

Smart Apes Vs Anna Lee feat. Kate Miles – Perfect 2011 (Omnia Vocal Mix)

Omnia & The Blizzard feat. Susana – Closer

The Blizzard & Omnia – Metanoia

2009:

Ron Hagen & Pascal M – Riddles In The Sand (Omnia Remix)

Sequentia feat. Per Linden – Undiscovered (Omnia Remix)

Monogato – Miami Vibe (Omnia Remix)

Armin van Buuren feat. Jacqueline Govaert – Never Say Never (Omnia Remix)

Omnia – Stick In Monday

2008:

Orjan Nilsen – La Guitarra (Omnia Remix)

Teya – Only You (Omnia Remix)

In Progress & Omnia – Air Flower

In Progress – Avalanche (Omnia Remix)

Посилання 
 Omnia Official Website 
 Omnia Facebook page 
 Omnia twitter page 
 Soundcloud 
 Promodj 

Українські музиканти
Трансові музиканти